csíkfélék, csontos halak
Csík (heraldika), címertani fogalom
Csíkszék, Székelyföld székeinek egyike
Csík vármegye, a Magyar Királyság egyik vármegyéje
Csíkszereda köznyelvben használt rövidített neve
Csík csángók által lakott település Romániában, Bákó megyében
Csík-ér, patak a Vajdaságban
 Csík zenekar